Сезон 1992 стал для Динамо 1-м в Чемпионате России по футболу. Это был первый постсоветский сезон. Команда уверенно шла на протяжении всего сезона: выиграла первую группу и попала по итогу в чемпионскую, в которой заняла уже 3-е место, отпустив вперед московский и владикавказский «Спартаки».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Предварительный этап

Финальный этап

Кубок СССР-СНГ 1991/1992

1/8 финала

Кубок России 1992/1993

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 1993 году

Кубок УЕФА 1992/1993

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 

1992
Динамо Москва
Чемпионат России по футболу 1992